Nicolás Castro puede referirse a:

 Alexis Nicolás Castro (1984-), futbolista argentino.
 Nicolás Castro (1984-), periodista y locutor de radio chileno.
 Nicolás Castro (1989-), futbolista argentino.
 Nicolás Castro (futbolista nacido en 1990) (1990-), futbolista argentino.
 Nicolás Federico Castro (2000-), futbolista argentino.